Жупа је насеље у Србији у општини Тутин у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 654 становника.

Демографија 
У насељу Жупа живи 214 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 29,2 година (27,0 код мушкараца и 31,4 код жена). У насељу има 77 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,47.

Ово насеље је великим делом насељено Бошњацима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Тутину
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији